

Geografia 
 Malta – państwo w Europie
 Malta – wyspa w archipelagu Wysp Maltańskich
 Malta – kolonia korony brytyjskiej w latach 1813–1964

Austria 
 Malta – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Łotwa 

 Malta – miasto w gminie Rzeżyca
 Malta – rzeka, dopływ Rzeżycy
 Malta – stacja kolejowa w miejscowości Malta

Polska 
 Malta – część Poznania
 Malta – wieś w województwie lubuskim

Portugalia 
 Malta – miejscowość w gminie Vila do Conde

Rosja 
 Malta – stanowisko archeologiczne w obwodzie irkuckim

Stany Zjednoczone 
 Malta – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Cassia
 Malta – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Malta – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Phillips
 Malta – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Malta – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Malta (ang. Malta Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Malta (ang. Malta Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Malta (ang. Malta Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Malta (ang. Malta Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan

Inne 
 „Malta” – potoczna nazwa szpitala wojskowego w Warszawie (1939–1944)
 Jezioro Maltańskie – sztuczny zbiornik wodny w Poznaniu
 Malta Festival Poznań – międzynarodowy festiwal teatralny
 Malta Hochalmstrasse – spektakularna droga alpejska (www.nationalpark)
 Maltatal – dolina rzeki Malta w Karyntii
 Malta – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu